Шишловский:

 Шишловский — речной остров на реке Дон.
 Шишловский, Николай Александрович (1907—1984) — русский советский график, художник книги.